Ono, Ōno u Oono puede referirse a:

Apellido 
 Ono, Ōno, Oono u Ohno (en japonés 大野 «campo grande»), un apellido japonés.
 Ono no Komachi (小野 小町, aproximadamente 825–900 d.C.), poetisa japonesa de Waka (poesía japonesa).
 Ono no Michikaze u Ono no Tōfū (小野の道風, 894–966), célebre shodōka (calígrafo japonés) durante la era Heian.
 Ono no Takamura (小野篁? 802–853) o Sangi Takamura (参議篁?), poeta, burócrata y erudito japonés durante la era Heian.
 Akira Ono, deportista brasileño que compitió en yudo.
 Ono Cholhwan (大野 哲煥, * 1993), futbolista japonés.
 Daisuke Ono (小野 大輔, * 1978), actor de voz y cantante japonés.
 Erena Ono (小野 恵 令 奈, * 1993), exmiembro del grupo idol japonés AKB48.
 Fuyumi Ono (小野 不由美, * 1960), escritora japonesa.
 Harutaka Ōno (大野 敏隆, * 1978), exfutbolista japonés.
 Hideyuki Ono (小野秀幸, * 1979), compositor y excolaborador de Bemani.
 Hiroki Ono (* 1990), piloto de motociclismo japonés.
 Hironobu Ono (小野 博信, * 1987), exfutbolista japonés.
 Hirotsugu Ono (小野 展嗣), aracnólogo japonés.
 Hitoshi Ono (大野均, * 1978), rugbista japonés.
 Ito Ōno (大野 いと, * 1995), modelo y actriz japonesa.
 Kazunari Ōno (大野 和成, * 1989), futbolista japonés.
 Kazuo Ōno (1906-2010), bailarín de butō japonés.
 Kazushi Ono (大野 和士, * 1960), director de orquesta japonés.
 Kenichi Ono (小野健, * 1958, nombre de nacimiento: Kikuo Ono – 小野喜久男), seiyū de Tokio, Japón.
 Kenshō Ono (小野 賢章, * 1989), actor, seiyū y cantante japonés.
 Kento Ono (小野 健斗, * 1989), actor y modelo japonés.
 Kiyoko Ono (* 1936), gimnasta artística japonesa.
 Koji Ono (小野 幸司), deportista japonés que compitió en yudo.
 Lisa Ono (小野リサ, * 1962), cantante nipón-brasileña de bossa nova.
 Maaya Ono (小野 麻亜矢, * 1983), ex-actriz y instructora de yoga japonesa.
 Manabu Ono (小野 学?, * 19..?), animador, guionista gráfico y director japonés.
 Masao Ono (大埜 正雄, 1923-2011), futbolista japonés.
 Ono Ranzan (小野 蘭山, 1729-1810), botánico y herbólogo japonés conocido como el "Linneo de Japón".
 Satoshi Ōno (大野 智, * 1980), Idol, cantante, actor, bailarín y coreógrafo japonés.
 Sean Taro Ono Lennon (小野 太郎 Ono Tarō?) (* 1975), músico, compositor y actor estadounidense de ascendencia británica y japonesa.
 Shingi Ono (小野 信義, * 1974), exfutbolista japonés.
 Shinji Ono (* 1979), futbolista japonés.
 Shinobu Ōno (大野 忍, * 1984), futbolista japonesa.
 Shohei Ono (大野 将平, * 1992), deportista japonés que compite en yudo.
 Shunzo Ono (大野 俊三, * 1965), exfutbolista japonés.
 Susumu Ōno (1919–2008), lingüista japonés de Tokio.
 Takashi Ono (gimnasta) (* 1931), gimnasta artístico japonés.
 Takashi Ono (yudoca) (小野 卓志, * 1980), deportista japonés que compitió en yudo.
 Takayoshi Ono (小野 隆儀, * 1978), exfutbolista japonés.
 Takeshi Ono (大野 毅, * 1944), exfutbolista japonés.
 Takeshi Ono (1962) (小野 剛, * 1962), exfutbolista japonés y entrenador.
 Tomoyoshi Ono (小野 智吉, * 1979), exfutbolista japonés.
 Yohei Ono (大野 耀平, * 1994), futbolista japonés.
 Yoko Ono (kanji: 小野 洋子, hiragana: おの ようこ, * 1933), artista japonesa, británica y estadounidense, activista por la paz y esposa de John Lennon.
 Yoko Ono (yudoca) (大野 陽子, * 1989), deportista japonesa que compite en yudo.
 Yoshifumi Ono (大野 貴史, * 1978), exfutbolista japonés.
 Yoshinori Ono (小野義徳), productor de videojuegos japonés de la empresa Capcom.
 Yuhei Ono (小野 雄平, * 1985), exfutbolista japonés.
 Yuji Ono (小野 裕二, * 1992), futbolista japonés.
 Yūki Ono (小野 友樹, * 1984), actor de voz y cantante japonés.
 Yūki Ōno (大野 勇樹, * 1985), luchador profesional japonés.
 Yuto Ono (* 1991), futbolista japonés.

Topónimos 
 Ono (también llamado Onou), un municipio del estado de Chuuk en Estados Federados de Micronesia.
 Ōno, una ciudad de Japón en la prefectura de Fukui.
 Ono, un municipio de Japón, pueblo de Japón en la prefectura de Fukushima.
 Ōno, un municipio de Japón, en la prefectura de Gifu.
 Ono, una ciudad de Japón en la prefectura de Hyōgo.
 Ōno, un antiguo municipio de Japón en la prefectura de Iwate.
 Ono San Pietro, una localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía.

Geografía 
 Isla Ono, una isla barrera en el sur del condado de Baldwin, Alabama, en el norte del golfo de México.
 Ono-i-Lau (en las lenguas fiyianas ono „seis“), un grupo de islas dentro de un sistema de arrecifes de coral en el archipiélago fiyiano de las islas Lau.

Miscelánea 

 ONO, legalmente Vodafone Ono S.A.U., un operador de telecomunicaciones propiedad de Vodafone España
 Ono o Gregory Fleckner Quintet, un dúo de música, compuesta por Greg Watts y Mark Fleckner.
 Ono, una lengua de Papúa Nueva Guinea.
 Organization of News Ombudsmen and Standards Editors (ONO), organización internacional sin ánimo de lucro.
 Ontario Municipal Airport (IATA: ONO, ICAO: KONO, FAA LID: ONO), aeropuerto al oeste de Ontario, en Malheur County, Oregon.